Nagaoka (長岡市 -shi) é uma cidade japonesa localizada na prefeitura de Niigata.

Em 2003 a cidade tinha uma população estimada em 194 327 habitantes e uma densidade populacional de 740,43 h/km². Tem uma área total de 262,45 km².

Recebeu o estatuto de cidade a 1 de abril de 1906.

Cidades-irmãs 
  Fort Worth, Estados Unidos
  Trier, Alemanha
  Romainmôtier-Envy, Suíça

Referências

Ligações externas 
 Site oficial em japonês